cytadela – budowla obronna
 Cytadela Dawida
 Cytadela Warszawska
 Cytadela Poznańska
 cytadela – pomieszczenie ochronne na statku
 Cytadela – budowla w grze Half-Life 2
 Cytadela – grzbiet górski na Wyspie Króla Jerzego
 Cytadela – park w Poznaniu
 Cytadela – warszawski zimnofalowy zespół muzyczny
 Modlin